Aigner:
 Ernst Aigner (* 1966, Mödling), um futebolista austríaco
 Hannes Aigner (* 1989, Augsburgo), um canoísta de slalom alemão

Ver também 
 Aigen
 Eigner

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões